Yeah! steht für:
 Yeah!, Studioalbum der britischen Hard-Rock-Band Def Leppard
 Yeah! (Lied), Lied des US-amerikanischen R&B-Sängers Usher
 YEAH! AG, deutsches Unternehmen 

Siehe auch
 Yeah
 Yeah Yeah Yeah
 Yeah! Yeah! Yeah! Studios
 Yeah, right!
 Yeah 3x
 Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
 Yeah Yeah Yeahs